Luis Corvalán puede referirse a:

 Luis Corvalán Lepe (1916-2010), político chileno.
 Luis Alberto Corvalán (1947-1975), ingeniero y activista chileno de derechos humanos, hijo del anterior.
 Luis Corvalán Corvalán (1972-), exfutbolista chileno;
 Luis Corvalán Gutiérrez (1978-), jinete chileno de rodeo.
 Luis Corvalán, actor chileno.